A 2012-es női sakkvilágbajnokság kieséses (knock out) rendszerben zajlott 2012. november 10. – december 1. között az oroszországi  Hanti-Manszijszkban. A világbajnoki címet az ukrán Anna Usenyina szerezte meg, miután a döntőben 3½–2½ arányban győzött a 2004-es világbajnok bolgár Antoaneta Sztefanova ellen.

A verseny résztvevői 
A versenyre az előző világbajnokság, a kontinensbajnokságok és a zónaversenyek eredményei, valamint az Élő-pontszám alapján lehetett kvalifikációt szerezni. A rajtlista sorrendje a 2012. novemberi Élő-pontszám alapján lett meghatározva, kivéve az 1. rajtszámot, amelyet a regnáló világbajnok Hou Ji-fan kapott. A kvalifikációt szerzett versenyzők névsora és a rajtlista a Nemzetközi Sakkszövetség hivatalos honlapján megtalálható.

A minősítés rövidítései: GM=nemzetközi nagymester, IM=nemzetközi mester, WGM=női nemzetközi nagymester, WIM=női nemzetközi mester. WFM=női FIDE mester.

<li>, 2606, GM
<li>, 2610, GM
<li>, 2586, GM
<li>, 2565, GM
<li>, 2553, GM
<li>, 2539, GM
<li>, 2524, GM
<li>, 2521, GM
<li>, 2517, IM
<li>, 2516, GM
<li>, 2515, GM
<li>, 2512, GM
<li>, 2504, IM
<li>, 2501, GM
<li>, 2501, WGM
<li>, 2491, GM
<li>, 2491, GM
<li>, 2489, IM
<li>, 2478, WGM
<li>, 2476, IM
<li>, 2476, GM
<li>, 2470, GM
<li>, 2470, IM
<li>, 2468, IM
<li>, 2467, WGM
<li>, 2465, WGM
<li>, 2457, IM
<li>, 2455, IM
<li>, 2454, IM
<li>, 2452, IM
<li>, 2451, GM
<li>, 2445, GM

<li>, 2441, IM
<li>, 2432, WGM
<li>, 2429, WGM
<li>, 2428, IM
<li>, 2415, IM
<li>, 2414, GM
<li>, 2413, WGM
<li>, 2410, IM
<li>, 2409, IM
<li>, 2394, IM
<li>, 2384, IM
<li>, 2383, IM
<li>, 2383, IM
<li>, 2377, IM
<li>, 2369, IM
<li>, 2367, WGM
<li>, 2355, IM
<li>, 2321, WGM
<li>, 2304, WGM
<li>, 2273, WGM
<li>, 2251, WGM
<li>, 2220, WIM
<li>, 2219, WIM
<li>, 2209, WGM
<li>, 2190, IM
<li>, 2175, WFM
<li>, 2159, WIM
<li>, 2155, WGM
<li>, 2138, WIM
<li>, 2055, WIM
<li>, 1871, WIM
<li>, 1821, WIM

A versenyen nem indultak
A versenyen indulásra jogosultak közül nem indult a női világranglista 1. helyezettje, Polgár Judit, aki egyszer sem vett részt a női világbajnokságért folyó küzdelemsorozatban. Hiányzott még a világranglista 6. helyezettje, a grúz Nana Dzagnidze, a 2010-es döntős Zsuan Lu-fej, valamint az aktív játéktól visszavonult exvilágbajnok Maia Csiburdanidze.

A verseny szabályai 
Minden összesorsolt pár két játszmát játszott két nap alatt a klasszikus időmérés szabályai szerint, melynek során 90 perc állt rendelkezésre 40 lépés megtételéhez, és további 30 percet kaptak a 41. lépésnél. Egyenlőség esetén a következő nap került sor a holtverseny eldöntésére, az alábbiak szerint:
Két rapidjátszma (25 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
További egyenlőség esetén újabb két rapidjátszma (10 perc és 10 másodperc többletidő lépésenként);
Ha még mindig egyenlő az állás két villámjátszma (5 perc és 3 másodperc többletidő lépésenként);
Ha ezek után is egyenlő, akkor egy armageddon játék, amelyben döntetlen esetén a sötéttel játszó számított győztesnek.

A díjalap 
A verseny díjalapja 400 000 amerikai dollár, amelyből 3750 dollárt kaptak az első körben kiesettek, 5500 dollárt a másodikban, 8000 dollárt a harmadikban búcsúzók. A negyeddöntők vesztesei 12 000, az elődöntők vesztesei 20 000, a döntő vesztese 30 000, míg a győztes 60 000 dollár díjazásban részesült.

Közvetítés 
A verseny minden napján élő közvetítésű streamen lehetett nyomon követni a játszmákat. Az élő közvetítés során nagymesterek kommentálták az egyes érdekesebb játszmákat angol, orosz és – első alkalommal – kínai nyelven. A döntő napjaiban több százezer néző vette igénybe a stream szolgáltatásait.

A verseny lefolyása

A döntő 
A döntőben négy klasszikus játszmára és két rapidjátékra került sor. A második rapidjátszmában elért győzelmével Anna Usenyina nyerte el a női világbajnoki címet a 2004-es világbajnok és 2012-es rapidsakk világbajnok Antoaneta Sztefanova ellenében.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Női sakkvilágbajnoki döntő (2012)
|-
! !! Élő-pont !! width=1em|1 !! width=1em|2 !! width=1em|3 !! width=1em|4 !! R1 !! R2 !! Pont
|-
| align=left |  || 2491
| style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 2½
|-
| align=left |  || 2452
| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || 3½
|}

Jegyzetek

Források 
FIDE jelentés a versenyről

További információk 
FIDE honlap

Sakkvilágbajnokságok
világbajnokság